Beleg, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Beleg, un village kosovar.

 Beleg, un personnage fictif de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.